Виллем Хаултайн де Зуте (;  — , ) — нидерландский адмирал XVII столетия.

Виллем де Зуте занимал пост лейтенант-адмирала с 1601 по 1627 год. Он участвовал в нескольких ключевых событиях религиозных войн во Франции.

В 1605 году он получил командование военной охраной Ла-Манша, а в следующем году — команду для двух экспедиций на побережье Испании. С 1611 по 1612 он был занят борьбой с пиратами в Средиземном море, как и в 1618 году и в период с 1620 по 1621 год. В 1622 году ему поручили командование обороной города Толен, а в 1624 году он снова был командиром эскадры в обороне Ла-Манша.

Он возглавлял голландский флот из 20 военных кораблей, предоставленный в рамках Компьенского договора, для участия в осаде острова Ре во время восстания гугенотов. Его флот был отозван с французской службы в феврале 1626 года после резолюции Генеральных штатов в декабре 1625 года.

Примечания

Литература 
Luc Eekhout, Het Admiralenboek: De Vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991, 1992. 
J. C. Mollema, De Eere Rol, from Geschiedenis van Nederland ter Zee, Vol.II, 1940.

Адмиралы Нидерландов
Персоналии Нидерландов XVII века